Kevin Rooney (né le 21 mai 1993 à Canton dans l'État du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Vie privée 
Il est le neveu de l'ancien joueur de la LNH, Steve Rooney.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2012-2013 || Friars de Providence || HE ||29 ||1 ||3 ||4 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Friars de Providence || HE ||36 ||3 ||4 ||7 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Friars de Providence || HE ||41 ||7 ||8 ||15 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Friars de Providence || HE ||38 ||6 ||4 ||10 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Devils d'Albany || LAH ||7 ||0 ||3 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Devils d'Albany || LAH ||71 ||13 ||8 ||21 ||39 ||4 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
| 2016-2017 || Devils du New Jersey || LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Devils de Binghamton || LAH ||71 ||14 ||20 ||34 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Devils du New Jersey || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Devils de Binghamton || LAH ||38 ||1 ||16 ||17 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Devils du New Jersey || LNH ||41 ||6 ||4 ||10 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Devils du New Jersey || LNH ||49 ||4 ||5 ||9 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Rangers de New York || LNH ||54 ||8 ||6 ||14 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Rangers de New York || LNH ||61 ||6 ||6 ||12 ||18 ||15 ||0 ||2 ||2 ||10
|-

| 210 || 24 || 21 || 45 || 111 || 15 || 0 || 2 || 2 || 10

Au niveau international 

|-
| 2021 || align=left| || align=left|Championnat du monde ||10 ||0 ||1 ||1 ||6 || align=left| Médaille de bronze

Références 

Naissance en mai 1993
Naissance dans le comté de Norfolk (Massachusetts)
Joueur international américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Friars de Providence
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Devils de Binghamton
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Flames de Calgary